A ponyvaregény jelentései:

 A ponyvairodalom körébe tartozó regény
 Ponyvaregény (film)